Direção — conceito da Geografia e da Geometria
 Volante — parte de automóvel, também chamada de "direção"
 Esterço — controle da trajetória de um veículo
 Direção (Fundão) — bairro do município brasileiro de Fundão, estado do Espírito Santo

Artes 
 Direção cinematográfica — atividade exercida pelo diretor de cinema
 Direção cênica — atividade exercida pelo encenador
 Direção de som — atividade exercida pelo diretor de som
 Direção de fotografia — atividade exercida pelo diretor de fotografia
 Direção de arte — atividade exercida pelo diretor de arte

Obras de arte 
 Sem Direção — canção da Banda Calypso
 Sob Nova Direção — série televisiva de humor brasileira
 Uma Nova Direção — álbum de estúdio da banda Promises

Outros 
 Direção da comunicação — maneiras em que a comunicação pode fluir
 Direção de ajuste — distinções oferecidas por dois conjuntos relacionados de termos opostos
 Direção principal — reta de pontos formada por vetores próprios de alguma grandeza física de tipo tensorial

 Rumo

Desambiguação